Wang Yidi (* 14. Februar 1997 in Anshan, Provinz Liaoning) ist eine chinesische Tischtennisspielerin.

Werdegang 
International aktiv war Wang zum ersten Mal 2014 bei den China Junior and Cadet Open. 2015 wurde sie Jugend-Vizeweltmeisterin, 2016 rückte sie in der Weltrangliste zum ersten Mal in die Top 100 vor und nahm an den German Open und damit an ihrem ersten Turnier im Erwachsenenbereich teil.

Ihre erste World-Tour-Medaille gewann sie bei den Austrian Open 2017, bei denen sie im Doppel mit Sofia Polcanova das Halbfinale erreichte. Im selben Turnier schlug sie unter anderem die Top-10-Spielerin Kasumi Ishikawa. Bei den Bulgaria Open 2018 erreichte sie im Einzel das Finale, das sie mit 3:4 gegen Weltmeisterin Ding Ning verlor, und 2019 gewann sie die Hong Kong Open im Einzel, nachdem sie unter anderem die an Position 1, 2 und 3 gesetzten Spielerinnen Kasumi Ishikawa, Mima Itō und Cheng I-Ching geschlagen hatte. 

Zudem erreichte sie das Halbfinale der German und Austrian Open und qualifizierte sich somit für die Grand Finals 2019, bei denen sie im Halbfinale gegen Wang Manyu ausschied. 2021 konnte sie zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft teilnehmen, wo sie ebenfalls das Halbfinale erreichte.

Turnierergebnisse 
Nennung von Ergebnissen der World Tour/Challenge Series nur bei mindestens einem Medaillengewinn.

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Universiadeteilnehmer (China)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
Universiadesieger (Tischtennis)
Chinese
Geboren 1997
Frau